«Сильвер Страйкерс» () — малавийский футбольный клуб из Лилонгве. Выступает в чемпионате Малави и является восьмикратным его победителем. По данному показателю находится на втором месте после «Биг Буллетс». Домашние матчи проводит на стадионе «Сильвер Стэдиум», вместимостью в 20 тысяч зрителей. Команда финансируется Резервным банком Малави и в связи с этим имеет прозвище «Банкиры» ().

История 
Клуб основан в 1977 году. Команда трижды становилась победителем округа Лилонгве (1985, 1988, 1991) и дважды национального чемпионата (1985, 1987).

С 1986 года стал проводиться чемпионат Малави. Впервые победителем чемпионата «Сильвер Страйкерс» стал в 1993 году. В этом же году команда участвовала Кубке обладателей кубков КАФ, однако уступила в предварительном раунде «Арсеналу» из Лесото. В 1994 году команда прибыла для участия на Клубный Кубок КЕСАФА, однако из-за опоздания организаторы отстранили «Сильвер Страйкерс» от турнира. Спустя два года команда всё же приняла участие в турнире, однако не смогла преодолеть групповой раунд и покинула соревнование. Команда также дважды становилась победителем Кубка Малави (2007, 2014).

В январе 2014 года из-за смерти болельщика во время игры с «Майти Уондерерс», «Сильвер Страйкерс» был отстранён на восемь месяцев от игр в чемпионате и оштрафована на 6640 долларов. Клубы обжаловали данное решение и в результате матч был переигран, штраф обоим клубам был уменьшен, а дисквалификация была заменена потерей девятью очков в следующем сезоне. Во время товарищеского матча, посвящённого дню независимости Малави в 2017 году, против «Ньяса Биг Буллетс» на стадионе Бингу произошла давка, в результате которой погибло восемь человек.

Достижения 
 Чемпион Малави (8): 1993, 1994, 1995/96, 2008, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Серебряный призёр чемпионата Малави (3): 2001/02, 2006, 2010/11
 Бронзовый призёр чемпионата Малави (8): 1992, 1997/98, 1999/00, 2004, 2005/06, 2007, 2016, 2017
 Обладатель Кубка Малави (2): 2007, 2014
 Финалист Кубка Малави (1): 2012/13, 2013/14

Известные игроки 
В данный список включены футболисты выступавшие за национальную сборную Малави в международных турнирах.

 Кубок КОСАФА 2005
 Годфри Банда
 Эммануэль Чипатала

 Кубок КОСАФА 2007
 Тавонга Чимодзи
 Эммануэль Чипатала

 Кубок КОСАФА 2013
 Янг Чимодзи Младший
 Ндазиона Чатсалира
 Фрэнк Банда

 Кубок КОСАФА 2015
 Лаки Малата
 Чарльз Свини
 Тизговер Кумвенда

 Кубок африканских наций 2010
 Питер Мгангира
 Хеллингс Мвакасунгула

Главные тренеры 
 Янг Чимодзи Старший

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте transfermarkt
 Профиль команды на сайте worldfootball.net
 Профиль команды на сайте soccerway.com
 Профиль команды на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Малави
Лилонгве